Burbach steht für:
 Burbach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Burbach-Kaliwerke, ehemaliges deutsches Unternehmen

Gemeinden:
 Burbach (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Burbach (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Burbach (Siegerland), Gemeinde im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Orte in Deutschland:
 Burbach (Alstädten-Burbach), Ortsteil von Alstädten-Burbach, Stadt Hürth, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burbach (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burbach (Langenfeld), Ortsteil von Langenfeld, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Burbach (Marxzell), Ortsteil der Gemeinde Marxzell, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Burbach (Mörsbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Mörsbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Burbach (Niederhambach), Ortsteil der Ortsgemeinde Niederhambach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Burbach (Saarbrücken), Stadtteil von Saarbrücken, Landschaftsverband Saarbrücken, Saarland
 Burbach (Wutha-Farnroda), Ortsteil der Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen 

Orte in Österreich:
 Burbach (Gemeinde Pregarten), Ortschaft in der Stadtgemeinde Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Fließgewässer:
 Burbach (Ennepe), linker Zufluss der Ennepe bei Burbach, Stadt Halver, Nordrhein-Westfalen
 Burbach (Galkhauser Bach), rechter Zufluss des Galkhauser Bachs nahe Richrath, Stadt Langenfeld (Rheinland), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Burbach (Lenne), rechter Zufluss der Lenne (zur Ruhr) nach Rönkhausen, Gemeinde Finnentrop, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Burbach (Saar), am Unterlauf in Burbach Weierbach, rechter Zufluss der Saar im Stadtteil Burbach von Saarbrücken, Saarland
 Burbach (Schiltach), rechter Zufluss der Schiltach bei der Siedlung Herdweg, Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burbach, Oberlaufname bei  Alstädten-Burbach des Stotzheimer Bachs

Siehe auch:
 Bauerbach
 Bourbach
 Buerbach